

Топоніми 
Сумото — місто в Японії, у префектурі Хьоґо, на острові Авадзі.
Сумото — річка в Японії, у префектурі Хьоґо, на острові Авадзі.
Сумото — колишнє містечко, у префектурі Кумамото. Складова міста Амакуса.

Імена 
Сумото — японське прізвище.